Niemcy:
 Ransbach – dzielnica gminy Hohenroda w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Ransbach – rzeka, dopływ Lauer
 Lauer – rzeka, dopływ Sulzach

Zobacz też:
 Ramsbach
 Ransbach-Baumbach